Der Begriff Amt Friedewald bezeichnet:

 Amt Friedewald (Hessen), ein historisches Amt in der Landgrafschaft Hessen im heutigen Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Amt Friedewald (Nassau), ein historisches Amt im Herzogtum Nassau im heutigen Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Amt Friedewald (Sayn), der Vorläufer des nassauischen Amtes in der Grafschaft Sayn